Bosznia-Hercegovina
 Borik, Banja Luka városrésze a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Borik, falu Szentmiklós községben, Verőce-Drávamente megyében